Winans ist der Familienname folgender Personen:

 BeBe Winans (* 1962), US-amerikanischer Sänger
 CeCe Winans (* 1964), US-amerikanische Sängerin
 Chris Winans (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler
 Edwin B. Winans (1826–1894), US-amerikanischer Politiker
 Edwin B. Winans (Offizier) (1869–1947), US-amerikanischer Militär, General der US Army
 James J. Winans (1818–1879), US-amerikanischer Politiker
 Jamin Winans (* 1977), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmeditor und Komponist
 John Winans (1831–1907), US-amerikanischer Politiker
 Marc Winans, US-amerikanischer Biathlet
 Mario Winans (* 1974), US-amerikanischer Musikproduzent
 Roswell Winans (1887–1968), US-amerikanischer Marineoffizier
 Sam Winans, US-amerikanischer Spielfilm/Fernseh-Komponist
 Tydus Winans (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler
 Walter Winans (1852–1920), amerikanischer Sportschütze und Bildhauer, Olympiasieger 1908 und 1912
 William L. Winans (1823–1897), US-amerikanischer Unternehmer und Diplomat

Siehe auch:

 Wijnants